Wahlkreis 16 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 16
 Landtagswahlkreis 16
 Reichstagswahlkreis 16